Fejér:
 Komitat Fejér
 Osoby
 Géza Fejér, węgierski lekkoatleta dyskobol, medalista mistrzostw Europy
 Lipót Fejér, węgierski matematyk pochodzenia żydowskiego

Zobacz też 
 Fehér
 Wajs (Weiß, Weiss, Weisz)